Höhenwart ist der Name folgender Orte:

  Höhenwart (Gemeinde Adnet), Ortsteil von Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
  Höhenwart (Gemeinde Lend), Ortsteil von Lend, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Hohenwart (Begriffsklärung)